Runnsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Runnsjön, Östergötland, sjö i Finspångs kommun,  (9,11 ha)
Runnsjön, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (79,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn